lovers rock (muziek) - een stijl van reggaemuziek
 Lovers Rock (album) - album van Sade
 Lovers Rock (Estelle) - album van de Britse artiest Estelle
 Lovers' Rock (film) - Taiwanese film uit 1964